Ženská dvouhra na Letních olympijských hrách 2008 probíhala v Zeleném olympijském tenisovém centru, ležícím v Pekingu. Soutěž se konala v období od 10. do 17. srpna 2008 na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem DecoTurf.

Kvalifikace ani předkvalifikace hrány nebyly, když k opuštění tohoto systému došlo na Atlantské olympiádě 1996. Do dvouhry nastoupilo 64 tenistek z 33 zemí. Turnaj byl odehrán na dva vítězné sety. Tiebreak v rozhodující sadě nebyl uplatněn. Poprvé v historii byly tenistkám přiděleny body do žebříčku WTA.

Obhájkyně zlata z předchozí olympiády, Belgičanka Justine Heninová, ukončila profesionální kariéru 14. května 2008, když uvedla ztrátu motivace pro další hraní. Tři hráčky ji do olympiády vystřídaly na čele žebříčku WTA. Z toho Maria Šarapovová a Ana Ivanovićová se potýkaly se zraněním a poklesem formy vůči první polovině roku. Obě byly nuceny z turnaje odstoupit.

Olympijský turnaj 
Z elitní desítky žebříčku WTA do soutěže nezasáhly světová pětka Maria Šarapovová a desátá v pořadí Anna Čakvetadzeová, obě z Ruska. Za zraněnou světovou dvojku Ivanovićovou, potýkající se s návratem po zánětu palce na pravé ruce, do turnaje nakonec nastoupila izraelská náhradnice Cipora Obzilerová. Srbka to označila za jeden z nejtěžších momentů své tenisové kariéry.

Hráčkám z tenisově malých států byla udělena jedna divoká karta ve formě pozvání Tripartitní komise. Obdržela ji Zimbabwanka Cara Blacková, které patřilo až 662. místo klasifikace. V úvodním kole skončila na raketě druhé nasazené Srbky a úřadující světové jedničky Jeleny Jankovićové po setech 3–6 a 3–6. V první fázi skončila také třetí hráčka žebříčku Světlana Kuzněcovová z Ruska, když nestačila na Číňanku Li Na, figurující na 42. příčce. Ta po výhře nad světovou osmičkou Venus Williamsovou postoupila do semifinále. Oba medailové zápasy proti Ruskám však prohrála. Nejdříve se Dinarou Safinovou a v duelu o bronzový kov nestačila na jedenáctou ženu pořadí Věru Zvonarevovou výsledkem 0–6 a 5–7.

Olympijskou vítězkou se stala 26letá ruská světová sedmička Jelena Dementěvová, která po výhrách nad 18letou Dánkou Caroline Wozniackou a čtvrtou v klasifikaci Serenou Williamsovou, postoupila do semifinále. V něm vyřadila ve dvou sadách Zvonarevovou. Ve finálovém klání přehrála krajanku Dinaru Safinovou poměrem 3–6, 7–5 a 6–3. Obě hráčky si v úvodu her vyměnily postavení na světovém žebříčku, když Safinová zamířila na šesté a Zvonarevová klesla na sedmé místo. Šampionka k výhře uvedla: „Grand Slam nemůžu srovnávat s olympiádou, tohle je daleko více. Na tohle jsem čekala a pro co pracovala. Jedná se o největší moment mé kariéry, mého života.“

Kompletní ruská sada medailí znamenala, že podruhé v historii ženské dvouhry, a poprvé od roku 1908, získaly všechny kovy reprezentantky jednoho státu. Potvrdily tak převahu ruského ženského tenisu, když mezi jedenácti nejlepšími hráčkami žebříčku WTA bylo šest ruských ternistek.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-35 se zápasem o 3. místo
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále o zlatou medaili
| 3rd=Zápas o bronzovou medaili

| RD1-seed1= 
| RD1-team1=
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=3
| RD1-seed2=9
| RD1-team2=
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=6
| RD1-seed3=4
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=4
| RD1-score3-3=3
| RD1-seed4=5
| RD1-team4=
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=6
| RD1-seed5=7
| RD1-team5=
| RD1-score5-1=5
| RD1-score5-2=5
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6= 
| RD1-team6=| RD1-score6-1=7
| RD1-score6-2=7
| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7=6
| RD1-team7=
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=5
| RD1-score7-3=6
| RD1-seed8=2
| RD1-team8=
| RD1-score8-1=2
| RD1-score8-2=7
| RD1-score8-3=3
| RD2-seed1=9
| RD2-team1=
| RD2-score1-1=3
| RD2-score1-2=63
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=5
| RD2-team2=
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=77
| RD2-score2-3= 
| RD2-seed3= 
| RD2-team3=
| RD2-score3-1=63
| RD2-score3-2=5
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=6
| RD2-team4=| RD2-score4-1=77
| RD2-score4-2=7
| RD2-score4-3= 
| RD3-seed1=5
| RD3-team1=
| RD3-score1-1=3
| RD3-score1-2=7
| RD3-score1-3=6
| RD3-seed2=6
| RD3-team2=
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=5
| RD3-score2-3=3
| 3rd-seed1=9
| 3rd-team1=| 3rd-score1-1=6| 3rd-score1-2=7| 3rd-score1-3= 
| 3rd-seed2= 
| 3rd-team2=
| 3rd-score2-1=0
| 3rd-score2-2=5
| 3rd-score2-3= 
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=6
}}

 2. sekce 

| RD3-score04-1=77
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=4
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=3
| RD4-seed02=5
| RD4-team02=

4. sekce 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| team-width=210

| RD1-seed01=6
| RD1-team01=| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=77
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=61
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=IP
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Alt
| RD1-team04=
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=7
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=5
| RD1-seed07= 
| RD1-team07=

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 2008